Az algériai labdarúgó-válogatott első hivatalos mérkőzését 1957-ben játszotta a tunéziai labdarúgó-válogatott ellen. A magyar válogatottal két alkalommal találkozott, mindkét összecsapás az afrikai együttes vereségével zárult.

Mérkőzések 2006 és 2013 között

Összesített táblázat (1957-2009) 

Az algériai labdarúgó válogatott megalapításától 2009-ig 467, a FIFA által is elismer, mérkőzést játszott. Ebből 198-at megnyert, 136 lett döntetlen és 133-szor hagyta el vesztesen a pályát. Ezen időszakban 88 nemzeti csapattal mérte össze erejét.

Külső hivatkozások 

 rsssf.com/
 fifa.com 

Algériai labdarúgás